Bettina puede referirse a:

Personas 
 Bettina Belitz, escritora infantil y periodista alemana.
 Bettina Bunge, tenista suiza.
 Bettina Fulco, tenista argentina.
 Bettina Graziani (1925-2015), modelo y relacionísta pública francesa.
 Bettina Oneto, actriz y humorista peruana.
 Bettina Perut, periodista, directora de cine, guionista y productora chilena.
 Bettina Soriat, cantante, bailarina, actriz, comediante y coreógrafa austriaca.
 Bettina Tita, artista rumana.
 Bettina Vardé, actriz y bailarina argentina.
 Bettina von Arnim, escritora y novelista romántica alemana.

Astronomía 
 (250) Bettina, asteroide número 250, situado en el cinturón de asteroides.

Obras 
 Bettina, película de Argentina dirigida en 1964 por Rubén W. Cavallotti.